L’ est, dans les pays anglophones, le jour anniversaire de l'obtention ou de la déclaration de l'indépendance d'une nation.

Le terme peut faire référence à :

Fête nationale 
 Le Jour de l’Indépendance (Independence Day), fête nationale des États-Unis célébrée le 4 juillet. Il s'agit du jour de la signature de la déclaration d'indépendance en 1776.
 Independence Day, jour (férié ou non) de célébration de l'indépendance d'un pays généralement anglophone ou d'une ancienne dépendance du Royaume-Uni ou des États-Unis.

Cinéma 

 Independence Day, film américain de Robert Mandel sorti en 1983 ;
 Independence Day, film américain de Roland Emmerich en 1996 ;
 Independence Day: Resurgence, suite du même réalisateur sortie en 2016 ;
 , film américain d'A. R. Ramesh sorti en 2000.

Musique 
  est une chanson de Bruce Springsteen sur l'album The River.
 Independence Day est une chanson de Martina McBride.
 Independence Day est une chanson du groupe U.D.O. dont le texte dépeint les USA dans le futur à travers une vision orwellienne.

Divers 
 Independence Day, jeu vidéo basé sur le film homonyme de Roland Emmerich, sorti en 1997 sur PlayStation, PC, Sega Saturn et téléphones portables (ou cellulaires).